Ибрахим Сисе је име и презиме следећих људи:

  (1983), професор на Масачусетском технолошком институту
 Ибрахим Сисе (1996), француски фудбалер
  (1999), фудбалер из Обале Слоноваче

Види још 
  (1994), гвинејски фудбалер